21. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 21. Armee (Wehrmacht)
 21. Armee (Japanisches Kaiserreich)
 21. Armee (Rote Armee)